Дэйв Пауэр () — американский актёр.

Биография 
Дэив родился 28 апреля 1978 году. Его мать преподает физику в средней школе Рутерфорда.

Фильмография 

|}

Ссылки